Bielorússia va ser un dels 24 països i territoris que van fer la seva primera aparició en la primera edició del concurs, del I Festival de la Cançó de Turkvisió. Es desconeix la televisió que va organitzar l'entrada de Bielorússia al concurs.

Participació

Festivals organitzats a Bielorússia 
No s'ha fet cap fins ara.

Referències 

Països participants al Festival de la Cançó de Turkvisió